Герб муниципального образования Шадринский район Курганской области является официальным символом Шадринского района Курганской области.

Герб утверждён решением Шадринской районной Думы от 25 декабря 2003 года.

Описание 
В центре геральдического щита на изогнутом М-образном лазурном фоне идущий вправо серебряный гусь; в нижней оконечности герба на зеленом поле два золотых хлебных колоса. Щит увенчан золотой короной установленного образца.

Символика 
Герб отражает исторические и культурные традиции района.

Гусь символизирует знаменитого шадринского гуся. Шадринские (уральские) гуси произошли от прирученных диких гусей. Порода ещё в старину успешно разводилась и отличались крупной конституцией и хорошей приспособленностью к суровым зимам Урала и Сибири, чем прославила шадринские края.

Гусь — гордая и смелая птица, верная своему семейству и всегда готова его защищать. Серебряный гусь в гербе символизирует святого архангела Михаила — покровителя шадринской земли.

Лазурный (голубой) изгиб символизирует реку Исеть — главную реку района.

М-образный контур указывает на Терентия Семеновича Мальцева — заслуженного селекционера, уроженца села Мальцево Шадринского уезда Пермской губернии (сегодня Шадринский район).

Два золотых хлебных колоса символизируют сельское хозяйство и хлебопашеские традиции края. Зеленое поле является символом лесных богатств района, а также указывает на главный цвет символики Курганской области.

Золотая корона, венчающая гербовый щит, соответствует статусу муниципального образования — Шадринского района.

История создания 

Проект герба Шадринского района утвержден Шадринской районной Думой в первом чтении 27 августа 2003 года. Девиз: НАДО — начертан серебряными литерами на лазоревой ленте. В окончательном варианте девизная лента удалена из герба.

См. также 
 Гербы районов Курганской области

Примечания 

Шадринский район
Гербы районов России
Гербы с муниципальными коронами
Гербы с изображением гуся
Гербы с изображением пшеничного колоса